Alfred Richard Orage – filosofo ed editore britannico
 Delirio (Orage) – film del 1938 diretto da Marc Allégret
 Orage – programma per Xfce
 L'Orage – gruppo folk rock valdostano.
 Orage – film del 2015 diretto da Fabrice Camoin